

Geografia 
Brasile
 Braga – comune dello stato del Rio Grande do Sul

Portogallo
 Braga – città della regione Nord
 Distretto di Braga – distretto della regione Nord

Persone
 Abel Braga – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Aguinaldo Braga – ex calciatore brasiliano naturalizzato macedone
 Alex Braga – conduttore e autore radiotelevisivo
 Alice Braga – attrice brasiliana
 Ana Maria Braga – conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice brasiliana con cittadinanza italiana
 Angelo Braga – medico italiano
 Antonio Braga – compositore, critico musicale e giornalista italiano
 Antônio Francisco Braga – compositore brasiliano
 Brannon Braga – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Bruno Braga – calciatore italiano
 Bruno Manuel Araújo Braga, noto semplicemente come Bruno Braga – calciatore brasiliano
 Chiara Braga – politica italiana
 Cláudio Braga – allenatore di calcio e dirigente sportivo portoghese
 Daniela Braga – modella brasiliana
 Dario Braga – ordinario di Chimica presso l'Università di Bologna
 Ellen Braga – pallavolista brasiliana
 Fausto Braga – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Fernando Braga – scacchista argentino naturalizzato italiano
 Franco Braga – politico italiano
 Fruttuoso di Braga – vescovo spagnolo, santo della Chiesa cattolica
 Gaetano Braga – compositore e violoncellista italiano
 Gigliola Braga – biologa e scrittrice italiana
 Gilberto Braga – sceneggiatore e autore televisivo brasiliano
 Giovanni Braga – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Laura Braga – fumettista e illustratrice italiana
 Lucas Braga – calciatore brasiliano
 Martino di Braga – santo della Chiesa cattolica
 Michele Braga – musicista e compositore italiano
 Nilo Murtinho Braga, meglio conosciuto come Nilo – calciatore brasiliano
 Pietro Braga – calciatore italiano
 Ricardo Filipe da Silva Braga – giocatore di calcio a 5 portoghese
 Roberto Braga – pallavolista italiano
 Roberto Carlos Braga, più noto come Roberto Carlos – cantante brasiliano
 Rubem Braga – scrittore e giornalista brasiliano
 Sônia Braga – attrice brasiliana con cittadinanza statunitense
 Teófilo Braga – politico, filosofo e poeta portoghese

Sport
 ABC Braga – squadra di pallamano maschile portoghese
 Braga Black Knights – squadra di football americano portoghese
 Braga Warriors – squadra di football americano portoghese
 Sporting Braga – squadra calcistica portoghese
 Sporting Braga – squadra calcistica femminile portoghese

Altro
 Braga – elemento di tubazione